Llista de Municipis de la província de Granada, Espanya. En total n'hi ha 174:

Font 
 Institut Nacional d'Estadística d'Espanya (INE).

Granada